Neera (nimfa), nimfa que tingué relacions amb Hèlios
 Neera (filla de Pereu), filla de Pereu, heroi arcadi